Timbal puede referirse a los siguientes instrumentos musicales de percusión:

 el timbal de concierto o tímpano; en la música académica, instrumento musical membranófono de sonoridad grave, que puede producir golpes secos o resonantes;
 los timbales, pailas, timbaletas o tarolas tropicales; en la música latina (salsa, por ejemplo), tambores cilíndricos de un solo parche, con armazón de metal, más cortos que los tomtoms, y afinados más agudos;
 el timbal bahiano o timbal brasileño; membranófono original de Brasil, consistente en un tambor ligeramente cónico, de madera ligera (madera contrachapada) o de metal.

Además, en gastronomía, puede hacer referencia a:

 el timbal, molde en forma de cono o cilindro corto usado para acomodar distintas preparaciones, habitualmente arroz;
 el timbal de masa, masa de harina y grasa, en forma de cubilete, que se rellena de macarrones u otros manjares.